Kill Uncle är Morrisseys andra soloalbum, släppt 1991.

Låtlista
Our Frank
Asian rut
Sing your life
Mute witness
King Leer
Found found found
Driving your girlfriend home
The harsh truth of the camera eye
I'm the end of the family line
There's a place in hell for me and my friends

Album av Morrissey
Musikalbum 1991
Engelskspråkiga musikalbum